

Film
Der Bettelstudent – cortometraggio del 1908 diretto da Franz Porten
Un bacio sotto la maschera (Der Bettelstudent) – film del 1927 diretto da Jacob Fleck e Luise Fleck
Un bacio e un ceffone (Der Bettelstudent) – film del 1931 diretto da Victor Janson
Der Bettelstudent – film del 1936 diretto da Georg Jacoby
Der Bettelstudent – film del 1956 diretto da Werner Jacobs

Musica
Der Bettelstudent – del 1796,  composta da Johann Schenk
Der Bettelstudent – operetta del 1882 di Karl Millöcker